Titi o Callicebo – Genere di scimmia sudamericana
Titi – Frazione di Placanica (RC)